Вебер може да се отнася за:
 вебер (единица), единица за магнитен поток;
 Вили Вебер, мениджър във Формула 1;
 Вилхелм Вебер, немски физик;
 Карл Мария фон Вебер, немски композитор;
 Карл Юлиус Вебер, немски писател;
 Макс Вебер, немски социолог и политикономист;
 Франсис Вебер (р. 1937), френски сценарист и режисьор;
 Хайнрих Вебер, немски математик.